Lokuta peut désigner :
 Lokuta, village estonien de la Commune de Kehtna ;
 Lokuta, village estonien de la Commune de Märjamaa ;
 Lokuta, village estonien de la Commune de Tapa ;
 Lokuta, village estonien de la Commune de Türi.